74 км (74-й кіломе́тр;  Сімдеся́т четве́ртий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

74 км — роздільний пункт Одеської залізниці у Любашівському районі на лінії Борщі — Підгородна.
 колійний пост 74 км — колишня назва станції Куми (Полтавська дирекція Південної залізниці) у Харківській області на лінії Полтава — Красноград.